I4 ou I-4 peut faire référence à :

Domaine militaire
 I-4, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Tupolev I-4, un avion de chasse soviétique.

Transports 
Automobile
 BMW i4, une automobile électrique du constructeur allemand BMW ;
 I4, un moteur équipant la Ford Escort.

Autoroute
  Interstate 4, une autoroute américaine reliant Tampa à Daytona Beach.

Aviation
 .

Train
 Voitures I4, des voitures de la SNCB.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres